Mazzotta ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Mazzotta (* 1951), italienischer Bildhauer
 Antonio Mazzotta (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Bruno Mazzotta (1921–2001), italienischer Musiker und Komponist
 Clemente Mazzotta (1942–2006), italienischer Philologe
 Fabrizio Mazzotta (* 1963), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Federico Mazzotta (1839–1897), italienischer Maler
 Giuseppe Mazzotta (* 1942), US-amerikanischer Historiker
 Maria Mazzotta (* 1982), italienische Sängerin
 Max Mazzotta (* 1968), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Melissa Mazzotta (* 1972), venezolanische Tennisspielerin
 Peppino Mazzotta (* 1971), italienischer Schauspieler
 Roberto Mazzotta (* 1940), italienischer Bankier und Politiker (DC)
 Ugo Mazzotta (* 1956), italienischer Schriftsteller